Сасык — топоним:

Озёра 
 Сасык — солёное озеро в Крыму.
 Сасык (Сасик) — озеро в Одесской области.

Реки 
 Сасык — река в Оренбургской области, приток Кукпыкты.
 Сасык (Сасыкозен) — река в Южно-Казахстанской области, приток Бугуни.